Longest bezeichnet:

 Longest Brothers Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Longest F. Stein, Ausstellungsgestalter
 Longest Prefix Match, Verfahren aus dem Bereich Netzwerk
 The Longest Journey, Adventurereihe des norwegischen Game Designers Ragnar Tørnquis